Esquerra Unitària Europea (del seu nom en anglès European United Left), grup parlamentari del Parlament Europeu integrat per partits d'orientació socialista i comunista
 Estadi Universitari de Lisboa, estadi poliesportiu de Lisboa, a Portugal
 Universitat Europea de Lefka (del seu nom en anglès European University of Lefke), universitat pública de Nicòsia, a Xipre
 Biblioteca de la Universitat d'Exeter (del seu nom en anglès Exeter University Library), biblioteca de la universitat pública d'Exeter, al Regne Unit
 Llistat d'ús d'emergència/Prequalificació (del seu nom en anglès Emergency Use Listing), procediment de l'OMS per a l'aprovació urgent de medicaments
 Eul també és l'abreviatura de l'eulitina, mineral de la classe dels silicats